es un rango en Dragon Ball. 

Son cuatro deidades de alto nivel que presiden sobre un cuadrante de la galaxia, y un quinto, Dai Kaiō, que los supervisa. Los Kaiō son los responsables por los dioses que se encargan de cada planeta, como Kamisama. Cada Kaiō tiene su planeta que se encuentra en el más allá. Aparte de ellos existen otros seres superiores que los supervisan a ellos, los Kaiōshin.

Los Kaiōsama

Dai Kaiō 
El  es el Kaiōsama de mayor rango del otro mundo y se encarga de vigilar a los demás Kaiō. Su apariencia es la de un anciano con barba larga y canosa, remarcada por unos lentes oscuros que nunca se quita en la serie. Cuenta con su propio planeta, el Planeta del Dai Kaiō. 

Nunca aparece en el manga, aunque se le menciona en la historia, y solo lo hace en el Anime, donde aparece por primera vez durante el torneo de artes marciales del otro mundo organizado en honor a la muerte del Kaiō del Norte. En este torneo no participa, pero durante una carrera entre el Kaiō del Este y Gokū, demuestra ser más rápido que estos dos, aunque después se preocupa al saber que deberá entrenar al ganador de la pelea entre Gokū y Paikuhan.

A pesar de su aparente ancianidad, es el más inmaduro de los Kaiösama.

Actor de Doblaje: Carlos Magaña (†), José Luis Castañeda (resto)

Kaiō del Norte 
El , comúnmente llamado solo Kaiōsama, es el encargado del gobierno de la parte norte de la Galaxia, donde se encuentra la tierra. Es un ser azul, con antenas, que vive junto a su mono (Bubbles) y su luciérnaga (Gregory) en el Planeta Kaiō. Entrena a cualquiera que llegue a su planeta tras atravesar el Camino de la Serpiente. Entrena tanto guerreros como comediantes por lo que hizo que Gokū lo hiciera reír cuando este le pidió que le entrenara sin especificar para cual tipo.

Al principio del entrenamiento se debe atrapar a Bubbles y golpear a Gregory, esto para que se acostumbre la gravedad del planeta, aproximadamente 97.8 m/s², 10 veces la gravedad de la tierra. Fue el creador de las técnicas Genkidama y Kaiō Ken, aunque nunca las pudo poner en práctica se las enseñó a Son Gokū en el tiempo que estuvo entrenando con él, quien si logró dominarlas.

Tiene la capacidad de observar todo lo que suceda en su territorio, la galaxia del norte, gracias a sus poderosas antenas, con las cuales, también, puede comunicarse telepáticamente.

Kaiō Sama murió, junto a Bubbles, Gokū y Gregory cuando Gokū llevó a Cell a su planeta usando un Shunkan Idō. Al llegar allí Cell explotó destruyendo el planeta. Después llegó a apreciarse cómo Gokū, apoyando su mano en la espalda de Kaiō, contacta telepáticamente con su gente en la Tierra desde el más allá.

Luego de la muerte de Cell se celebra un torneo en honor a su muerte, donde se ve a Kaiō Sama apoyando a Gokū.

Se sabe en Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, el planeta es pequeño porque Bills perdió en el juego de las escondidas y esto causó su ira hacia el planeta.

Actor de Doblaje: Ricardo Hill (hasta el capítulo 199), José Luis McConnell (capítulo 200-291), César Soto (eps. 29-30), Carlos Segundo (ep. 173), Leonardo García (DBZ Kai) (México)

Kaiō del Sur 
El  es el único Kaiō, junto con el Kaiō del Norte, en aparecer en el manga. La galaxia que debe vigilar se caracteriza por ser pacífica, por lo que no se dan peleadores muy fuertes en esa zona y los peleadores que entrena este Kaiō son generalmente débiles.

Actor de Doblaje: César Soto (México)

Kaiō del Este 
El  solo aparece en el anime y es la única integrante femenina de todos los Kaiō. Gusta de los retos y de entrenar duramente a sus discípulos, que destacan por ser guerreros muy veloces, siendo el ejemplo más claro Globe. Aparece en el anime durante el torneo de artes marciales del otro mundo. Tiene una piel casi blanca, cabello naranja y vestimenta rosada. 

Actor de Doblaje: Joanna Brito (México)

Kaiō del Oeste 
El  es el rival del Kaiō del Norte en el anime (en el manga no hace aparición) y hace presencia durante el torneo de artes marciales del otro mundo organizado por la muerte del Kaiō del Norte. Pasa la mayor parte del tiempo burlándose de su rival y presumiendo a su mejor discípulo, Paikuhan, frente a los otros Kaiō.

Actor de Doblaje: José Luis Reza Arenas (México)

Los Kaiō Shin 
También conocidos como Los Supremos Kaiōsama, aparte de los Kaiō, los , jerárquicamente superiores a cualquier Dios del universo, regían a los Kaiō, aunque sin cuestionar sus decisiones, al igual que estos eran cinco, cuatro por cada punto cardinal y un "Dai" por encima de ellos, según el Kaiō Shin del este, asegurando que ellos tenían la fuerza suficiente para vencer a alguien como Freezer de un solo golpe.

Dai Kaiō Shin 
También conocido como Sagrado Kaiōsama, el  es el líder de todos los Kaiō Shin. Dai Kaiō Shin estaba muy gordo y tenía un corazón puro. Hace 5 millones de años, durante su pelea contra Majin Boo fue absorbido y paso a formar parte de Majin Boo. Fue el segundo Kaiō Shin en ser absorbido por Majin Boo el cual cambió de apariencia de ser un coloso (por haber absorbido al Kaiō Shin del Sur) a un obeso Majin Boo. Adquirió poderes de Dai Kaiō Shin pero su potencia disminuyó hasta equipararse a su original y perdió resistencia. Pero lo más importante es que al asimilar la bondad del Dai Kaiō Shin se apaciguó volviéndose más tranquilo y manipulable por Bibidí.

Kaiō Shin del Norte 
El  es otro de los Kaiō Shin que luchó contra Majin Boo, este también fue asesinado por Majin Boo hace cinco millones de años (fue el segundo en caer). No se sabe qué lugar en la escala de poder ocupaba entre los Kaiō Shin, pero sí que manejaba como arma principal una espada.

Kaiō Shin del Sur 
El  fue el más fuerte entre los Kaiō Shin, fue absorbido por Majin Boo puro hace cinco millones de años volviéndose un coloso con una potencia descomunal.

Es interpretado por Tetsu Inada en Dragon Ball Z Kai.

Kaiō Shin del Este

Kaiō Shin del Oeste 
La  es la única componente femenina en el grupo de los Kaiō Shin que existió hace cinco millones de años, fue la primera en morir en la batalla librada contra Majin Boo por todos los Kaiō Shin por aquel entonces.

Rō Kaiō Shin 
 es la fusión de un apuesto Kaiōshin de hace 15 generaciones y una vieja bruja que le había quitado al primero uno de sus Pendientes Potara y se lo puso sin saber las consecuencias que eso traería. La fusión le dio al Rō Kaiō Shin el aspecto de un anciano pero obtuvo una gran variedad de dones y habilidades mágicas. Fue encerrado en la Espada Z por el dios de la destrucción Bills hasta que Gohan la quebró y pudo salir.

Su personalidad recuerda por momentos a la de Kame Sen'nin, por tratarse de un viejo libidinoso y cascarrabias, pero sumamente sabio. Posee grandes poderes mentales, entre los que destaca el extraer todo el potencial oculto de un guerrero hasta convertirlo en un ser mucho más poderoso.

Tras ser atacado por Gokū (para probar su poder) se enfada, y Gokū tiene que ofrecerle una cita con Bulma, tras esto utiliza su poder sobre Gohan, que, tras 25 horas (5 de ritual y 20 de aumento de fuerza) hace que alcance el estado de Saikyō no Senshi obteniendo el máximo poder posible (el poder que un individuo podría conseguir suponiendo que realizara el mejor de los entrenamientos llevando al límite físico su cuerpo), siendo el personaje más poderoso (sin fusiones) de todo Dragon Ball Z. Más tarde, ante el fracaso de Gohan frente a Super Boo (Que había absorbido a Gotenks y a Piccolo), le regalaría a Gokū sus pendientes Potara y su vida, para que este viajase a la Tierra. Durante la lucha con el Majin Boo original (Kid Boo), se trasladó junto a Kibitoshin y Dende a otro planeta. Volviendo a la vida por el deseo pedido a Polunga en Namek.

En Dragon Ball GT, ante el fracaso de Gokū ante Baby, decide que para derrotar al Tsufur era necesario hacer crecer la cola de Gokū, para que este pudiera incrementar sus poderes en estado Ōzaru Dorado como un paso inatajable para convertirse en Super Saiyajin 4. Finalmente lo consiguió por medio de unas pinzas enormes y mucho esfuerzo. Después regañó severamente a todos (sobre todo a Bulma) por el abuso desmedido de las Dragon Balls, aduciendo que en realidad debían ser utilizadas con una diferencia de 100 años entre cada invocación a Shenlong, o de lo contrario éstas acumularían energía negativa que tarde o temprano conllevaría al nacimiento de los Dragones Oscuros y con ello, la destrucción del planeta donde se utilizasen.

Kaio Shin de otros universos 
En Dragon Ball Super, se nos presenta durante la saga del Torneo Universal a los Kaioshin del Universo 6, los cuales son uno bastante gordo y otro muy delgado. Se los ve bastante orgullosos de sus peleadores, e intentan competir con los Kaiō Shin del Universo 7 para ver quien tiene a los mejores peleadores.

Pero la mayor importancia de los Kaiō Shin en Dragon Ball Super sería con la saga de Trunks del Futuro, en la cual se nos presenta al Kaiō Shin del Universo 10: Gowasu, junto con su discípulo Zamasu. Zamasu, pensando que los humanos no merecen vivir debido a los pecados que cometen, crea un plan llamado "Cero Humanos", el cual consistió primero en asesinar a Gowasu y robarle sus Potaras, autoproclamándose Kaiō Shin, y usando los anillos del tiempo, viajó a un futuro cercano (creando una nueva línea de tiempo) para pedirle a las Super Dragon Balls el deseo de intercambiar su cuerpo con el de Gokū (siendo luego apodado por Bulma del Futuro como "Gokū Black"), asesinándolo en el proceso. Luego iría al futuro del Trunks alternativo para aliarse con el Zamasu de ese tiempo, invocando nuevamente al Super Sheng Long, para que el Zamasu del futuro sea inmortal. Ambos Zamasu mantienen una lucha ante Trunks, resistiendo este a duras penas y pidiendo la ayuda de los Guerreros Z del presente gracias a su máquina del tiempo , los cuales son varias veces derrotados, principalmente por el poder de Gokū Black (el Zamasu del presente alternativo) y la inmortalidad del Zamasu del Futuro. En el presente, Gokū, Bills, Wiss y el Kaiō Shin del Este sospechan del Zamasu del presente, espiándolo y salvando a Gowasu. Por este acto, el Zamasu del presente es destruido por Bills, creyendo de que con eso podrían cambiar el futuro. Sin embargo, al regresar al futuro, tanto el Zamasu de ese tiempo como Gokū Black seguían vivos, al haberse creado una nueva línea temporal, hecho que Gokū Black y Zamasu le recriminan al Trunks del futuro afirmando que el es un pecador.

Enlaces externos 
Información de la Raza Kaiō (En Español) 

Razas de Dragon Ball
Personajes de Dragon Ball

pt:Kaio (Dragon Ball)